Брестово је насељено место града Новог Пазара у Рашком округу. Према попису из 2011. било је без становника (према попису из 2002. било је 5 становника).

Демографија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Град Нови Пазар
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији
Пуста насеља у Србији